Högstedt är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 417 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Högstedt

 Algot Högstedt (1862–1923), poet och distinktionskorpral
 Arthur Högstedt (1877–1942), kompositör, tecknare, skald och textförfattare
 Gustaf Högstedt (1848–1927), kyrkoherde och politiker
 Ida Högstedt (1867–1924), kokboksförfattare och redaktör
 Jerry Högstedt (1913–1976), kompositör, arrangör och kapellmästare
 Julius Högstedt (1851–1922), godsägare och politiker
 Karl-Henrik Högstedt (1872–1951), jurist, kammarrättspresident
 Thomas Högstedt (född 1963), tennisspelare
 Wilhelm Högstedt (1885–1942), skådespelare

Källor

Svenska efternamn